Municipio de Hubbard puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hubbard (condado de Hubbard, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Hubbard.
 Municipio de Hubbard (condado de Polk, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Hubbard (condado de Trumbull, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Trumbull.